Premier League Malti 2022/2023 (ze względów sponsorskich zwana jako BOV Premier League) – była 108. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Malcie. 
Bierze w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 19 sierpnia 2022 do 20 kwietnia 2023 rozegrają 26 kolejek meczów. 
Obrońcą tytułu jest drużyna Hibernians.

Drużyny

Format rozgrywek 
Powrócono do formatu rozgrywek sprzed pandemii COVID-19. Drużyny grają klasycznie, rozgrywając mecz i rewanż w 26 kolejkach.

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-05. Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 na Malcie
2023 na Malcie